Beatriz do Reino Unido (1857-1944) — filha da Rainha Vitória do Reino Unido
 Beatriz do Reino Unido (1988) — filha do Príncipe André, Duque de Iorque 

Desambiguação